

Елмдейл — місто, штат Канзас
 Елмдейл — місто, штат Міннесота